William Cope, 2 baronet (zm. 1637) – angielski polityk, parlamentarzysta
 William Cope, 1. baron Cope (1870–1946) – brytyjski i walijski arystokrata, polityk i rugbysta
 William Cope (1884–1937) – angielski piłkarz
 William T. Cope (1836–1902) – amerykański polityk